A 2010. évi téli olimpiai játékokon a biatlon női 10 km-es üldözőverseny versenyszámát február 16-án rendezték a whistleri Whistler Olympic Park síközpontjában.

Az aranyérmet a német Magdalena Neuner nyerte két lövőhibával, mintegy harminc perc alatt teljesítve a távot. A dobogó második fokára az orosz származású, szlovák színekben versenyző Anastasiya Kuzmina állhatott, ugyancsak két lövőhibával, és tizenkét másodperccel az első helyezett mögött. Az olimpiai harmadik helyezést a francia Marie-Laure Brunet szerezte meg, lövőhiba nélkül, közel fél perces hátránnyal.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

N100